

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Więckowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów 
 Więckowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Więckowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz 
 Więckowice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Roźwienica 
 Więckowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo
 Więckowice – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo

Inne 
 Więckowice – wieś na Ukrainie,  w rejonie samborskim
 Więckowice – nieczynny przystanek kolejowy